Dunlop puede referirse a:

 John Boyd Dunlop (1840-1921), el inventor del neumático con cámara.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes empresas:

 Dunlop Tyres, fabricante de neumáticos.
 Dunlop Rubber, fabricante de neumáticos y productos de goma desde 1889 hasta 1985.
 Dunlop Australia, nombre de una antigua multinacional especializada en salud.
 Dunlop Sport, marca de artículos deportivos.
 Dunlop Standard Aerospace Group.

También, puede referirse a los siguientes lugares:

 Dunlop (East Ayrshire), localidad de Escocia.
 Dunlop (Australia), suburbio de Canberra.
 Fort Dunlop; en otros tiempos, la principal fábrica y sede de Dunlop Rubber, situada en Birmingham, Inglaterra.

Además, puede hacer referencia a:

 Válvula Dunlop, vástago de válvula usado ampliamente en neumáticos de bicicletas.
 Dunlop (queso), tipo de queso suave de leche de vaca elaborado en Escocia.
 Dunlop Tortex, fabricante de instrumentos musicales y accesorios.